Tulou, résidence communautaire de l'ethnie hakka.

Patronymie 
 
 Alex Tulou (1987-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Jean-Louis Tulou (1786-1865), flûtiste, compositeur et facteur français de flûtes et de hautbois ;
 Raffig Tullou,  pseudonyme de Raphaël Jean-Baptiste Joseph Tulou (1909- 1990), sculpteur, décorateur et journaliste français.